Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1968-1969
 Eerste klasse 1968-69 (basketbal België)
 Eerste klasse 1968-69 (voetbal België)